Дмитрий Юрьевич Горшков (род. 8 декабря 1977) — российский биолог, зоолог, директор Всемирного фонда дикой природы в России (с мая 2020 года).

Биография 
В 1999 году окончил Казанский государственный университет по специальности «зоология».

С 1999 по 2013 год работал научным сотрудником, а затем заместителем директора ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник».

С 2013 по 2018 год был директором ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».

В 2018 году начал работать во Всемирном фонде дикой природы (WWF) на должности директора программы по сохранению биоразнообразия. В 2020 году, после завершения открытого конкурса, Совет WWF России назначил Дмитрия Горшкова на позицию руководителя организации. Конкурс на позицию директора Фонда был объявлен в январе 2020 года после того, как предыдущий директор фонда Игорь Честин оставил пост по состоянию здоровья и перешел на позицию президента WWF России. Новый директор, в соответствии с Уставом WWF России, избран на пять лет.

Награды 
 Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «За многолетнюю и добросовестную работу, большой личный вклад в развитие заповедного дела и системы особо охраняемых природных территорий».
 Знак «За заслуги в заповедном деле».

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Горшков на сайте wwf.ru
 

Биологи России
Зоологи России